1321 Majuba – asteroide della fascia principale
 Battaglia di Majuba Hill – episodio della prima guerra boera
 Majuba – catena montuosa del Nevada 
 Majuba – rilievo montuoso del Sudafrica
 Lago Majuba – lago del Canada